Nordermoor ist der Name

 einer Bauerschaft, siehe Moorriem
 eines Moores, siehe Dellstedter Birkwildmoor
 eines Romans, siehe Arnaldur Indriðason

Siehe auch: 

 Der Tote aus Nordermoor